Buckowsee ist der Name folgender Seen:

 Buckowsee (Buckow) in Buckow, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Großer Buckowsee in Finowfurt, Landkreis Barnim, Brandenburg
 Kleiner Buckowsee in Finowfurt, Landkreis Barnim, Brandenburg

Buckower See ist der Name folgender Seen:

 Buckower See (Milower Land) in Milower Land, Landkreis Havelland, Brandenburg
 Buckower See, deutscher Name des Jezioro Bukowo in der Woiwodschaft Westpommern, Polen

Siehe auch:
 Bukowo Morskie (deutsch See Buckow, Seebuckow), Dorf in Hinterpommern, Polen